

Astronomia
 3621 Curtis – asteroide della fascia principale
 Curtis – cratere lunare

Geografia
Australia
 Curtis – isola del Queensland 
Nuova Zelanda
 Curtis – isola delle Kermadec
Spagna
 Curtis – comune della Galizia
Stati Uniti d'America
 Curtis – township della Contea di Alcona, Michigan
 Curtis – città della contea di Frontier, Nebraska

Musica
 Curtis – album del 1970 di Curtis Mayfield
 Curtis – album del 2007 di 50 Cent
 Curtis Institute of Music – prestigiosa scuola di musica di Filadelfia

Onomastica
 Curtis – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

 Anne Curtis – attrice filippina
 Natalie Curtis – etnomusicologa statunitense

Storia
 Corte (latino curtis) – Grande azienda agricola, detta “corti” o “ville” edito di rotari

Pagine correlate
Curti (disambigua)
Curtiss
De Curtis